Michael Andersson peut désigner :
 Michael Andersson (1967-), un ancien coureur cycliste professionnel suédois ;
 Michael Andersson (1959-), un footballeur, puis entraîneur suédois.